Каналетто, Джова́нні Анто́ніо Кана́ль (італ. Giovanni Antonio Canal, відомий за ім'ям Canaletto — Канале́тто; 18 жовтня 1697, Венеція — 19 квітня 1768, Венеція) — італійський художник.
 8123 Каналетто (8123 Canaletto) — астероїд головного поясу.